Draškovac (Dvor), een plaats in de Kroatische gemeente Dvor
 Draškovac (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac